Planctoteuthis är ett släkte av bläckfiskar. Planctoteuthis ingår i familjen Chiroteuthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Planctoteuthis